Чемпионат Армении по боксу среди женщин — спортивное соревнование по боксу среди любителей. Первый чемпионат был проведён в 2010 году. В нём приняли участие 7 спортсменок в 3 весовых категориях.

Чемпионат Армении по боксу среди женщин 2012
Соревнования проходили в Ереване, в них принимало участие 10 спортсменок.

Чемпионат Армении по боксу среди женщин 2011
Соревнования проходили в спортивном зале «Динамо» в Ереване, в них принимало участие 14 спортсменок.

Чемпионат Армении по боксу среди женщин 2010
Соревнования проходили в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Примечания 

Соревнования по боксу в Армении
Бокс
Женский бокс